Jolles ist der Familienname folgender Personen:

 André Jolles (1874–1946), deutscher Kunsthistoriker, Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Charlotte Jolles (1909–2003),  deutsch-britische Germanistin und Fontaneforscherin
 Claudia Jolles (* 1958), Schweizer Kunsthistorikerin
 Henry Jolles (eigentlich Heinz Jolles; 1902–1965), deutscher Komponist und Pianist
 Oscar Jolles (1860–1929), deutscher Schriftgießereidirektor
 Paul Jolles (1919–2000), Schweizer Staatssekretär und Verwaltungsratspräsident der Nestlé AG
 Stanislaus Jolles (1857–1942), deutscher Mathematiker